Marrākuschī ist der Name folgender Personen:

 ʿAbd al-Wāhid al-Marrākuschī (1185–um 1228), islamischer Historiograph und Gelehrter
 Ibn al-Banna al-Marrākuschī (1256–1321), auch Abu Ahmad ibn Muhammad ibn Uthman al-Azdi, marokkanischer Mathematiker und Astronom

Marrakushi steht für:
 Al-Marrakushi (Mondkrater)